Srby kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Srby (ort i Tjeckien, lat 49,54, long 12,87), Plzeň, 
 Srby (ort i Tjeckien, lat 49,52, long 13,60), Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar